Schenkenhorst bezeichnet Orte:

 Ortsteil Schenkenhorst der Hansestadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, siehe: Schenkenhorst (Gardelegen)
 Ortsteil Schenkenhorst der Gemeinde Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, siehe: Schenkenhorst (Stahnsdorf)